3 miejscowości w Polsce: 
 Wierzchowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów 
 Wierzchowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Wierzchowo 
 Wierzchowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek 
1 jezioro w Polsce:
 Wierzchowo – jezioro na Pojezierzu Drawskim

Zobacz też: Stare Wierzchowo, Wierzchowo-Dworzec, Wierzchówko